Мадалена () — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Пику. Население составляет 6136 человек на 2001 год. Занимает площадь 149,08 км².

Покровителем города считается Мария Магдалина ().
Праздник города — 22 июля.

История 
Город основан в 1723 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Бандейраш
 Канделария
 Криасан-Велья
 Мадалена
 Сан-Каэтану
 Сан-Матеуш

Ссылки 
 Официальная страница

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова